Audax steht für:
 Audax, Langstrecken-Veranstaltung im Straßenradsport

Automarken bzw. Flugzeugmodelle:
 Audax, Automarke des Herstellers Autobau-Genossenschaft
 Audax, Automarke des Herstellers Société Bournhonet, Lerefait
 Hawker Audax, Flugzeugmodell des Herstellers Hawker

Vereine:
 Audax Club Parisien, französischer Radsportverein
 Audax C. S. I., Fußballverein aus Santiago de Chile, siehe Audax Italiano La Florida
 Audax Rio de Janeiro, Fußballverein aus São João de Meriti, Brasilien
 GO Audax, Fußballverein aus Osasco, Brasilien, siehe Grêmio Osasco Audax